В США насчитывается 11 округов с названием Морган ():
 Морган — штат Алабама.
 Морган — штат Джорджия.
 Морган — штат Западная Виргиния.
 Морган — штат Иллинойс.
 Морган — штат Индиана.
 Морган — штат Кентукки.
 Морган — штат Колорадо.
 Морган — штат Миссури.
 Морган — штат Огайо.
 Морган — штат Теннесси.
 Морган — штат Юта.